Limoeiro (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Limoeiro de Anadia, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Limoeiro do Ajuru, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Limoeiro do Norte, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará